Hogstad kan syfta på:

 Hogstads socken – en socken i Östergötland
 Hogstads landskommun – en tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1951
 Hogstads församling – en tidigare församling i Linköpings stift –2006
 Hogstads kyrka – en kyrkobyggnad i Hogstad
 Hogstads distrikt – ett distrikt i Mjölby kommun och Östergötlands län 2016–
 Hogstad – en tätort i Mjölby kommun och kyrkby i Hogstads socken